Alexandr Belousov – calciatore moldavo
 Boris Pavlovič Belousov – chimico e biofisico sovietico
 Evgenij Belousov – slittinista sovietico
 Vladimir Belousov – saltatore con gli sci sovietico naturalizzato russo

Pagine correlate 
 Belousova